

Geografia
 Vidigal – quartiere di Rio de Janeiro in Brasile
Gastão Vidigal – comune dello stato di San Paolo in Brasile

Persone 
 Beto Vidigal – ex calciatore angolano
 Lito Vidigal – ex calciatore angolano
 José Luís Vidigal – ex calciatore portoghese
 Toni Vidigal – ex calciatore portoghese
 Jorge Vidigal – ex calciatore portoghese